Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 178e Panzerdivision